Die kritische Temperatur bezeichnet im Allgemeinen die Temperatur, bei der ein Phasenübergang eintritt.

Insbesondere bezeichnet kritische Temperatur:

 die Temperatur eines Stoffes am kritischen Punkt
 die Temperatur eines Supraleiters, unterhalb derer Supraleitung auftritt, siehe Sprungtemperatur
 die Temperatur eines Bosonengases, bei der Bose-Einstein-Kondensation auftritt